

Especies 
Se reconocen dos especies:

Gallirex johnstoni - Turaco del Ruwenzori
 Gallirex porphyreolophus - Turaco crestimorado